Az 1999-es U16-os labdarúgó-Európa-bajnokság házigazdája Csehország volt. A tornát Spanyolország nyerte, miután a döntőben 4-1 arányban legyőzte Lengyelország együttesét.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Egyenes kieséses szakasz

Negyeddöntők

Elődöntők

3. helyért

Döntő

Külső hivatkozások 
 uefa.com

U17-es labdarúgó-Európa-bajnokságok
U16